Бачкора — чеське прізвище.

 Бачкора Степан (1813–1887) — чеський педагог і письменник.
 Бачкора Йосиф-Множислав (1803–1876) — чеський педагог і письменник.

Чеські прізвища